L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis d'Istanbul se déroule du 24 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Elina Svitolina remporte l'épreuve en simple, Dalila Jakupović et Nadiia Kichenok celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Vania King, de la Chinoise Wang Qiang, de l'Espagnole Lara Arruabarrena, de la Kazakhe Yulia Putintseva, de la Polonaise Magda Linette et de la Roumaine Patricia Maria Țig. Elles sont respectivement remplacées par Chang Kai-Chen, Sara Errani, Sara Sorribes Tormo, Çağla Büyükakçay, Kateryna Kozlova et Maryna Zanevska.

Lauréates 
Elina Svitolina remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Elise Mertens. Il s'agit déjà de son  en 2017.

En double, Dalila Jakupović et Nadiia Kichenok remportent leur  ensemble en battant en finale Nicole Melichar et Elise Mertens. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul (ATP 2017)
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Istanbul
Sport en Turquie en 2017
Tennis en avril 2017